Рубен Иттергор Йенссен (; 4 мая 1988, Тромсё, Норвегия) — норвежский футболист, играющий за клуб «Тромсё». Выступал за национальную сборную Норвегии. Играл на постоянной основе за «Тромсё» в высшей лиге Норвегии с 2008 года, и стал одним из самых важным для команды игроков. Затем перешёл в немецкий ФК «Кайзерслаутерн». Ранее играл как вингер, однако, в настоящее время играет на позиции центрального защитника. Йенссен дебютировал за сборную в мае 2010 года, и, с тех пор, стал постоянным игроком основы сборной, в стартовом составе с мая 2010 года. Сын ушедшего на пенсию футболиста Трульса Йенссена.

Личная жизнь, семья 
Родился в Тромсё, Норвегия. В молодости играл за местный клуб «Флёйа». Его семья переехала в Согн-ог-Фьюране, когда его отец, Трульс Йенссен, был назначен главным тренером футбольного клуба «Согндал» в сезоне 1997 года, и девятилетний Рубен начинает играть в детской школе футбольного клуба.

Мать Йенссена, Анн-Торильд, которая играла в баскетбол за Tromsø Basketballklubb (сейчас называется Тромсё Сторм), не хотела, чтобы он играл в футбол, а была за гимнастику и баскетбол в жизни сына. После того, как год он отыграл в баскетбол по настоянию матери, он спросил у неё, может ли он прекратить эти занятия.

Клубная карьера 
После игры за молодёжную команду «Тромсё», Йенссен, в сезоне 2006 года, поднимается в основу команды. Он подписывает четырёхлетний контракт с клубом в апреле 2006 года, и Штейнар Нильсен, спортивный директор «Тромсё», утверждает в тот момент, что Йенссен — один из самых талантливых футболистов, которых когда-либо видел клуб. Главный тренер «Тромсё» Ивар Мортен Нормарк утверждает, что, в плане развития молодых талантов и футбола Северной Норвегии в целом, для клуба подписать Йенссена лучше, чем подписать Рональдиньо.

Во времена своего детства Рубен играл на позиции центрального полузащитника, но в 2006 году переходит на позицию левого вингера. Дебютирует за «Тромсё» в первом матче сезона 2006 года против клуба «Мольде» 9 апреля 2006 года. Несмотря на начало сезона в стартовом составе, Рубен не играет в основе команды вплоть до самого окончания сезона, когда клуб боролся за выживание в лиге. Четырежды он появлялся на замену, а также сыграл один матч в Кубке Норвегии. Согласно условиям трансфера Оле-Мартина Эрста из льежского «Стандарда» в «Тромсё» в 2006 году, бельгийский клуб предусмотрел для себя опцию бесплатного подписания договора с Йенссеном, и ему был предложен контракт с клубной академией в том же 2006 году. Йенссен отклоняет это предложение.

В июне 2007 года «Стандард» повторяет своё предложение, на сей раз уже предложив одногодичный контракт с основной командой клуба, однако Йенссен вновь отклоняет предложение бельгийцев. Со Штейнаром Нильсеном на тренерском мостике «Тромсё» Йенссен 15 раз появляется на поле, каждый раз выходя на замену.

После начала сезона 2008 года в Тромсё, отыграв несколько матчей, Йенссен забивает свой первый гол в норвежской Типпелиген в победном для своей команды матче против «Хам-Кам» 20 июля 2008 года. Рубен забивает ещё один победный гол в августе, на сей раз, в ворота «Олесунна», и в этом сезоне уже регулярно появляется в стартовом составе, внеся ощутимый вклад в бронзовые медали первенства Норвегии 2008 года.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки ФК «Тромсё»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Бранн»